Universitetsstaden kan syfta på:

 Universitetsstaden i Caracas –  Venezuelas Centraluniversitets huvudcampus i Caracas
Universitetsstaden – en del av Miskolc, Ungern med byggnader för Miskolcs Universitet, se Egyetemváros

Se även
University City, Philadelphia, Pennsylvania